Németország
Borstel (Diepholzi járás), település Alsó-Szászországban
Borstel (Holstein), település Schleswig-Holsteinban
Borstel-Hohenraden, település Schleswig-Holsteinban